Osoby:
 Adam Benzine – brytyjski producent filmowy
 Irbeh Sebti Benzine – algierski kolarz

Zobacz też:
 Benzin